Denckmann ist der Name von

 August Denckmann (1860–1925), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Friedrich Ludolf Denckmann (1820–1916), deutscher Pfarrer und Paläontologe
 Volkmar Denckmann (1905–1979), deutscher Botaniker, der an der Pädagogischen Hochschule Berlin lehrte

Siehe auch:
 Denkmann